L'acquaragia (chiamata anche acqua ragia) è il nome dei seguenti solventi (aventi diverse origini e caratteristiche chimiche):

Acquaragia minerale - solvente a base di idrocarburi;
Essenza di trementina (o acquaragia naturale) - liquido che si ottiene per distillazione in corrente di vapore dalla trementina, una resina delle conifere.

Altri progetti

Pagine correlate 
 Acqua regia